1-й женский молодёжный чемпионат мира по волейболу проходил с 5 по 14 сентября 1977 года в четырёх городах Бразилии (Сан-Паулу, Рио-де-Жанейро, Белу-Оризонти и Бразилиа) с участием 14 сборных команд, составленных из игроков не старше 20 лет. Чемпионский титул  выиграла молодёжная сборная Южной Кореи.

Команды-участницы 
 Бразилия — команда страны-организатора;
 СССР — по итогам молодёжного чемпионата Европы 1977;
 Китай, Южная Корея, Япония — представители AVC;
 США, Мексика, Канада, Пуэрто-Рико — представители NORCECA;
 Перу, Аргентина, Боливия — по итогам молодёжного чемпионата Южной Америки 1976;
 Испания, Парагвай  — по приглашению ФИВБ.

Квалификация 
Всего для участия в чемпионате мира квалифицировались 16 команд. Кроме сборной Бразилии, представлявшей страну-хозяйку чемпионата, 6 команд преодолели отбор по итогам двух континентальных чемпионатов. 4 путёвки получили представители NORCECA, 3 — представители AVC. Ещё три места решением ФИВБ предоставлено Испании и Парагвая. После отказа Чехословакии и ГДР число участников чемпионата сократилось до 14.  

* Чехословакия и ГДР отказались от участия в чемпионате.

Система розыгрыша 
Соревнования состояли из трёх групповых этапов. На 1-й групповой стадии 14 команд-участниц были разбиты на 4 группы. 8 команд (по две лучшие из каждой группы) вышли во 2-й этап, где образовали две группы по четыре команды. По две лучшие команды из этих групп вышли в финальный этап, где по круговой системе разыграли места с 1-го по 4-е. Итоговые 5—8-е места по такой же системе разыграли команды, занявшие в группах 2-го этапа 3—4-е места.

По подобной системе места с 9-го по 14-е разыграли команды, занявшие в группах 1-го этапа 3—4-е места.

Первый групповой этап

Группа A 
Рио-де-Жанейро

5 сентября
 США — Парагвай 3:0 (15:5, 15:4, 15:1); Южная Корея — Перу 3:0 (15:2, 15:9, 15:5).

6 сентября
 Южная Корея — Парагвай 3:0 (15:0, 15:1, 15:0); США — Перу 3:2 (20:22, 15:10, 15:6, 10:15, 15:9).

7 сентября
 Перу — Парагвай 3:0 (15:4, 15:1, 15:7); Южная Корея — США 3:0 (15:3, 15:10, 15:6).

Группа В 
Бразилиа

5 сентября
 Канада — Аргентина 3:2 (8:15, 15:12, 15:6, 7:15, 15:6); Япония — Испания 3:0 (15:1, 15:2, 15:2).

6 сентября
 Канада — Испания 3:0 (15:5, 15:5, 16:14); Япония — Аргентина 3:0 (15:6, 15:6, 15:0).

7 сентября
 Аргентина — Испания 3:1 (15:11, 15:10, 9:15, 15:2); Япония — Канада 3:0 (15:5, 15:6, 15:13).

Группа С 
Сан-Паулу

5 сентября
 Китай — Боливия 3:0 (15:3, 15:7, 15:1); Мексика — СССР 3:2 (15:10, 6:15, 9:15, 15:5, 15:12).

6 сентября
 СССР — Боливия 3:0 (15:6, 15:10, 15:11); Китай — Мексика 3:0 (15:6, 15:6, 15:2).

7 сентября
 Мексика — Боливия 3:0 (15:8, 15:5, 15:12); Китай — СССР 3:0 (17:15, 15:11, 15:12).

Группа D 
Белу-Оризонти

 Чехословакия,  ГДР — отказ.

6 сентября
 Бразилия — Коста-Рика 3:0 (15:2, 15:6, 15:4).

Второй групповой этап за 1—8 места

Группа E 
Сан-Паулу (А2, В1, С1, D2)

9 сентября
 Япония — Коста-Рика 3:0 (15:2, 15:1, 15:4); Китай — США 3:0 (15:2, 15:4, 15:2).

10 сентября
 Китай — Коста-Рика 3:0 (15:1, 15:1, 15:1); Япония — США 3:0 (15:4, 15:11, 15:7).

11 сентября
 США — Коста-Рика 3:0 (15:0, 15:0, 15:2); Китай — Япония 3:1 (15:13, 10:15, 15:2, 16:14).

Группа F 
Белу-Оризонти (А1, В2, С2, D1)

9 сентября
 Южная Корея — Мексика 3:0 (15:6, 15:4, 15:3); Бразилия - Канада 3:0 (15:13, 15:1, 15:5).

10 сентября
 Южная Корея — Канада 3:0 (15:8, 15:1, 15:2); Бразилия — Мексика 3:0 (15:6, 15:12, 15:9).

11 сентября
 Канада — Мексика 3:0 (16:14, 15:4, 15:7); Южная Корея — Бразилия 3:2 (12:15, 12:15, 15:8, 15:5, 15:11).

Второй групповой этап за 9—14 места

Группа G 
Рио-де-Жанейро (А3, В4, С4)

9 сентября
 Перу — Боливия 3:0 (15:2, 15:5, 15:1).

10 сентября
 Боливия — Испания 3:1 (15:7, 15:6, 6:15, 15:5).

11 сентября
 Перу — Испания 3:0 (15:1, 15:3, 15:3).

Группа H 
Бразилиа (А4, В3, С3)

9 сентября
 СССР — Парагвай 3:0 (15:0, 15:3, 15:1).

10 сентября
 Аргентина — Парагвай 3:0 (16:14, 15:6, 15:6).

11 сентября
 СССР — Аргентина 3:0 (15:3, 15:5, 15:8).

Классификационный этап

За 13—14 места 
Рио-де-Жанейро

15 сентября
 Парагвай — Испания 3:2 (15:12, 10:15, 15:8, 12:15, 17:15).

За 9—12 места 
Белу-Оризонти

14 сентября
 Перу — Аргентина 3:0 (15:5, 15:7, 15:4); СССР — Боливия 3:0 (15:2, 15:2, 15:2).

15 сентября
 Перу — Боливия 3:0 (15:1, 15:1, 15:7); СССР — Аргентина 3:0 (15:2, 15:2, 15:7).

16 сентября
 Аргентина — Боливия 3:2 (15:9, 9:15, 15:11, 8:15, 15:13); СССР — Перу 3:2 (7:15, 15:7, 15:13, 13:15, 15:6).

За 5—8 места 
Белу-Оризонти

14 сентября
 США — Коста-Рика 3:0 (15:3, 15:9, 15:2); Мексика — Канада 3:1 (3:15, 15:5, 15:10, 15:9).

15 сентября
 Канада — Коста-Рика 3:0 (15:7, 15:6, 15:6); США — Мексика 3:0 (15:10, 15:7, 15:12).

16 сентября
 Мексика — Коста-Рика 3:0 (15:4, 15:3, 15:3); США — Канада 3:0 (15:8, 16:14, 15:7).

Финальный этап 
Сан-Паулу

14 сентября
 Китай — Южная Корея 3:1 (11:15, 17:15, 17:15, 17:15); Япония — Бразилия 3:0 (15:6, 15:3, 15:9).

15 сентября
 Япония — Китай 3:2 (12:15, 11:15, 15:8, 15:11, 15:10); Южная Корея — Бразилия 3:0 (15:1, 15:9, 15:13).

16 сентября
 Южная Корея — Япония 3:0 (15:4, 15:10, 15:3); Китай — Бразилия 3:0 (15:5, 15:5, 15:9).

Итоги

Положение команд

Призёры 
  Южная Корея: Ким Э Хи, Ин Гён Сук, Ким Хва Бок, Квак Сон Ок, Ли Ын Гён, Хван Гён Чжа, Син Мён Хи, Ким Ён Сук, Он Ик Сун, Ян Сун Ок, Син Сун Ок. Главный тренер — Сок Тхэ Хван.

  Китай.

  Япония.

Примечания

Ссылки 
 Архив волейбольных результатов
 World Championships U20 1977. women.volleybox

Чемпионаты мира в Бразилии